Партер — нижній поверх будинку. Може бути високим (розташований на кілька сходинок вище рівня землі) та низьким (такий, що починається від рівня землі).
 Партер — площина взаємодії суперників в різних видах боротьби, що характеризується діями лежачи, сидячи або навколішках.
 Партер — відкрита ділянка саду або парку (в регулярному парку це симетричні ділянки правильної форми, в пейзажному парку — галявини) з газонами, квітниками, водоймами тощо.
 Партер — нижній поверх глядацького залу з місцями для глядачів, розташований у просторі між сценою або оркестровою ямою і протилежною стіною або амфітеатром.

Посилання